David Martin (1907–1997) – amerykański polityk, kongresmen z Nebraski
 David Martin (1933-1990) – australijski oficer, gubernator Nowej Południowej Walii
 David O’Brien Martin (1944–2012) – amerykański polityk, kongresmen z Nowego Jorku
 David Martin (ur. 1945) – brytyjski i angielski polityk, deputowany Izby Gmin
 David Martin (ur. 1954) – brytyjski i szkocki polityk, poseł do PE
 David Martin (ur. 1981) – amerykański tenisista
 David Martin (ur. 1986) – brytyjski piłkarz